Анна Меркурьевна Возженникова — доярка племенного завода «Соколовка» Зуевского района Кировской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Родилась 5 марта 1922 года в деревне Блиновская Слободского уезда Вятской губернии (ныне Зуевский район Кировской области).

Получила начальное образование. Работала дояркой на Соколовской молочно-товарной ферме совхоза имени Ворошилова (с 1958 года — племзавод «Соколовка») Зуевского района. Обслуживала коров холмогорской породы.

В 7-й семилетке (1959—1965) в среднем от каждой из 24 коров своей группы ежегодно надаивала по 3140 килограммов молока, а в заключительном 1965 году — 3761 килограмм; не было ни одной яловой коровы, были сохранены все телята.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Жила в посёлке Соколовка. Умерла в 2009 году.

Источники 
 Золотая плеяда кировчан : сб. материалов о Героях Труда, Героях Социалистического Труда, полных кавалерах ордена Трудовой славы, лауреатах Ленинской и Государственных премий и премии Ленинского комсомола / [сост. ; ред. : , ; вступ. слово ]. – Киров : [Дом печати «Вятка»], 2009. – 624 с. : ил.
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28531
 Герои Социалистического Труда – кировчане : указ. лит. / Киров. обл. библиотека им. , Краевед. сектор ; [сост. ]. – Киров, 1976. – 32 с.
 Источник всех богатств / А. Возженникова // Кировская правда. – 1966. – 9 окт.
 Возженникова Анна Меркурьевна : [о доярке племзавода «Соколовка» Зуевского района, Герое Труда (1966)] // Энциклопедия земли Вятской. Т. 6 : Знатные люди. – Киров, 1996. – С. 91.